Češka, država u Srednjoj Europi
 Češka (povijesna pokrajina), jedna od 3 povijesne pokrajine na teritoriju današnje Češke